Agente speciale (special agent) – tipo di investigatore alle dipendenze pubbliche negli Stati Uniti d'America
Agente speciale – serie televisiva britannica 1961-1969